Trois régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Durfort » :

 Infanterie
 Le régiment de Durfort (1758-1761)

 Cavalerie
 Le régiment de Durfort cavalerie
 Le régiment de Durfort dragons

Homonymie d'unités militaires